Gmina Pawłowice – gmina wiejska, powiat pszczyński, woj. śląskie
 Gmina Pawłowiczki (daw. Gmina Pawłowice) – gmina wiejska, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie

Dawne gminy:

 Gmina Pawłowice – dawna gmina wiejska, powiat iłżecki, woj. kieleckie
 Gmina Pawłowice – dawna gmina wiejska, powiat garwoliński, gubernia siedlecka